Carambola d'amore (The Invader) – film del 1936 diretto da Adrian Brunel
Carambola d'amore (Love Laughs at Andy Hardy) – film del 1946 diretto da Willis Goldbeck